Gunung Ayu (Seginim), een plaats in Indonesië
Gunung Ayu (Manna), een plaats in Indonesië
Gunung Ayu (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in Indonesië